Haslerhof ist der Name von Orten:

 Haslerhof (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Haslerhof (Rottweil), Ortsteil der Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Haslerhof (Immendingen), Ortsteil der Gemeinde Immendingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg